José Antonio Bermúdez puede referirse a:

 José Antonio Bermúdez de Castro (1959-), político español;
 José Antonio Bermúdez (1943-2018), cineasta español;
 José Antonio Bermúdez Rodríguez (1927-2017), futbolista español.